Isidorus ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite nördlich des Mare Nectaris, nördlich von Daguerre und unmittelbar westlich von Capella.
Der Krater ist stark erodiert, im Inneren befindet sich der Nebenkrater Isidorus A. Der östliche Rand wird von Capella überlagert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem spanischen Heiligen und Gelehrten Isidor von Sevilla offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Isidorus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Isidor von Sevilla